Partido Republicano Progresista es el nombre de diversos partidos políticos, existentes o ya desaparecidos:

 El Partido Republicano Progresista (Argelia) de Argelia.
 El Partido Republicano Progresista (Brasil) de Brasil.
 El Partido Republicano Progresista (España) de España, fundado en 1931, conocido también como Derecha Liberal Republicana.
 El Partido Republicano Progresista (España, 1880) de España, fundado en 1880.
 El Partido Republicano Progresista (Turquía) de Turquía.
 El Partido Republicano Progresista (Venezuela) de Venezuela.